Yuccie (z ang. Young Urban Creatives – Młodzi, Miejscy, Kreatywni) – nazwa pokolenia młodych ludzi, mieszkających w dużych miastach, nadążających za nowoczesnym, zdigitalizowanym światem, którzy dorastali w okresie powszechnego dostępu do internetu. Następcy milenialsów. Autorem pojęcia jest David Infante.

Przypisy 

Socjologia kultury